Prezbiterij (stara Grčka)
Prezbiterij (kršćanstvo)